Ториньї́, Торіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 75 км на південь від Нанта, 16 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 468 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1127,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ториньї на сайті французького Національного інституту географії
 Ториньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ториньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ториньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ториньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея